Suona nel gruppo dei Limp Bizkit.

Biografia 

È un ex studente di arti drammatiche, ed è appassionato di jazz. Si è unito al gruppo nel 1994, dopo essere stato convinto dal cugino Sam Rivers (bassista).

Nel 2005, a causa dei suoi problemi con la droga e la sua riabilitazione, non ha preso parte alla registrazione dell'ultimo EP dei Limp Bizkit, The Unquestionable Truth (Part 1), dove collabora solo nella traccia "The Channel". Per l'occasione  è stato rimpiazzato da Sammy Siegler il batterista dei Glassjaw. Nonostante questo periodo di iato, John non è mai stato estromesso ufficialmente ed è rientrato nella band a partire da Gold Cobra del 2011.

Oggi John Otto si è disintossicato e vive a Hollywood in California. Il suo ultimo interesse musicale è principalmente il rap.

Collegamenti esterni 
 

Batteristi alternative metal
Batteristi rap metal
Batteristi nu metal
Batteristi funk metal